Il doppio  del Copa BBVA Colsanitas 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Edina Gallovits-Hall e Anabel Medina Garrigues erano le detentrici del titolo ma Anabel non ha partecipato. Edina ha fatto coppia con Karin Knapp ma sono state eliminate in semifinale da Mandy Minella e Stefanie Vögele.In finale Eva Birnerová e Aleksandra Panova hanno sconfitto Mandy Minella e Stefanie Vögele per 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Eva Birnerová /  Aleksandra Panova (campionesse)
 Sharon Fichman /  Sun Shengnan (primo turno)

 Tetjana Lužans'ka /  Kathrin Wörle (primo turno) 
 Maria Abramović /  Marie-Ève Pelletier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa BBVA Colsanitas 2012
WTA Tour 2012